

Patronyme 

 Pietro Tagliavia d'Aragonia (1500-1558), un cardinal italien et grand-oncle du suivant ;
 Simeone Tagliavia d'Aragonia (1550-1604), un cardinal italien.
Patronyme italien